Life Is Peachy (с англ. — «Жизнь Прекрасна») — второй студийный альбом американской ню-метал-группы Korn, выпущенный 15 октября 1996 года на лейблах Epic Records и Immortal Records. После записи дебютного альбома, группа вновь попросила Росса Робинсона стать их продюсером и вернуться в студию Indigo Runch чтобы записать новый альбом. В альбом Life Is Peachy вошло 14 композиций, включая скрытый трек, который содержится в песне «Kill You». С альбома было выпущено три сингла: «No Place to Hide», «A.D.I.D.A.S.» и «Good God». Все три сингла попали в британский чарт UK Singles Chart. Альбом посвящён таким темам, как: наркотики, секс, месть и социальный контакт. Автором обложки альбома является дизайнер Мартин Ридл, чьё имя приписывают басисту группы Реджинальду «Филди» Арвизу.

8 января 1997 года альбом Life Is Peachy получил золотую сертификацию, а 9 декабря того же года платиновую. После успеха дебютного альбома группы, Life Is Peachy получил двойную платиновую сертификацию 10 ноября 1999 года. Альбом дебютировал под номером 3 в американском чарте Billboard 200, а в Новой Зеландии под номером 1. В первую же неделю после выпуска было продано 106 000 копий альбома. Альбом получил в основном смешанные отзывы, критики отмечали хорошее качество звука и восхваляли песни. В соответствии с Nielsen SoundScan на 2013 год разошёлся тиражом свыше 6 000 000 копий по всему миру, включая 2 500 000 дисков в США.

Диск спродюсировал Росс Робинсон, работавший ранее над первым альбомом группы, Korn. Life Is Peachy обладает более тёмным звучанием, чем дебютный альбом, и затрагивает более нестандартные темы. Видео, демонстрирующее процесс записи Life Is Peachy, под названием Who Then Now?, вошло в следующий видеоальбом группы, Deuce.

Из Who Then Now? можно узнать, что группа сочинила материал для альбома примерно за два дня. Это произошло из-за того, что музыканты находились в туре в честь их первого одноимённого альбома, и им не терпелось поехать в турне снова.

Группа второй раз была номинирована на премию Грэмми, с песней No Place To Hide (песня была номинирована в 1998).

Альбом дебютировал на третьей строчке в Billboard 200, с результатом в 106.000 проданных копий в первую неделю, несмотря на минимальную трансляцию на радио и отсутствие внимания со стороны телевидения. На сегодняшний день, продано свыше 2 миллионов копий только на территории США.

Многими поклонниками группы и критиками считается, что Life Is Peachy обладает фирменным звучанием Korn и характерным звуком жанра нью-метала. Также в альбоме намного более заметно влияние фанк-метала.

Список композиций 
 «Twist» — 0:50
 «Chi» — 3:55
 «Lost» — 2:55
 «Swallow» — 3:38
 «Porno Creep» — 2:01
 «Good God» — 3:20
 «Mr. Rogers» — 5:10
 «K@#*%!» — 3:02
 «No Place To Hide» — 3:31
 «Wicked» (с Чино Морено из Deftones, кавер Ice Cube) — 4:00
 «A.D.I.D.A.S.» — 2:32
 «Lowrider» (кавер War) — 0:58
 «Ass Itch» — 3:39
 «Kill You» — 8:38
 * Песня «Kill You» оканчивается в 5:00. После 2 минут и 37 секунд тишины начинается версия «Twist» без инструментального сопровождения.

Бонусный диск оригинального релиза 
 «Chi» (вживую) — Korn
 «All Washed Up» (вживую) — The Urge
 «Hilikus» — Incubus

Во время записи альбома были также написаны следующие песни:
 «Proud» — 3:14 (вышла на саундтреке к фильму Я знаю, что вы сделали прошлым летом, а позднее на концертном сборнике Korn Live and Rare)
 «Kick The P.A.» — 3:21 (вышла на саундтреке к фильму Спаун)

Чарты 

Альбом

Синглы

Участники записи 
 Джонатан Дэвис — вокал, волынки («Low Rider»), гитара («Mr. Rogers», «Kill You»), ударные
 Реджинальд «Филди» Арвизу — бас-гитара
 Джеймс «Манки» Шаффер — гитара
 Брайан «Хэд» Вэлч — гитара, вокал («Low Rider»)
 Дэвид Сильверия — ударные
 Чино Морено — вокал («Wicked»)
 Бэйби Натан — дополнительный вокал («A.D.I.D.A.S.»)
 Чак Джонсон — коровий колокольчик («Low Rider»), микширование
 Ричард Каплан — микширование
 Роб Агнелло — помощник по микшированию
 Питер Катсис — исполнительный продюсер
 Джеффри Эван Кватнец — исполнительный продюсер
 Скотт Леберехт — дизайн обложки
 Том Лорд-Альге — микширование
 Мартин Ридл — фотограф
 Эдди Шрейер — мастеринг
 Стефен Стиклер — фотограф

Дополнительные факты 
 Альбом первоначально назывался «Life Is Pee-Chee».
 На MTV есть шоу «12 angry mothers» (аналог российского «12 злобных зрителей»), где матери голосуют либо «за», либо «против». Видео «A.D.I.D.A.S.» на нём получило 12 голосов «против».
 «Twist» была песней, которую Korn планировали включить в свой первый альбом, о чём упоминается в интро к песне «Clown».
 «Porno Creep» заимствует стиль псевдо-фанкового квакающего гитарного звучания, которое использовалось во многих порнофильмах 70-х.
 «Wicked» — кавер-версия песни Ice Cube, которую исполнил Чино Морено из Deftones. Группы выступали несколько раз вместе, и на этих концертах Чино Морено пел эту песню с Korn.

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Россом Робинсоном
Альбомы Korn
Альбомы Epic Records
Альбомы Immortal Records
Альбомы ню-метала